Tallholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tallholm, Pargas, Åboland, 
 Tallholm, Esbo, Nyland,

Se även
Tallholmen
Tallholmarna
Lilla Tallholm
Stora Tallholm
Tällholm
Furuholm